Сиватлан има више значења:

 Општина Сиватлан (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Сиватлан (Сиватлан, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику